Патерн (Paternus) е име на:

 Патерн (консул 267 г.)
 Патерн (консул 268 г.)
 Патерн (консул 269 г.)
 Ноний Патерн, консул 279 г.
 Гней Корнелий Патерн, консул 233 г.